1 Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rockowych „Nowej Fali”, Kołobrzeg 1980 – album muzyczny (bootleg) wydany w formie kasety w 1996 roku. Nagrania powstały podczas I Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Rockowych w Kołobrzegu. Kaseta zawiera nagrania takich zespołów jak: Fornit, Nocne Szczury, Kryzys, Poerocks.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy punkrockowe
Albumy reggae
Albumy muzyczne wydane w roku 1996